Rüttimann est un patronyme présent en Suisse :
 Albert Rüttimann, homme politique suisse (1925–2009) ;
 Anna Maria Rüttimann-Meyer von Schauensee, personnalité lucernoise (1772–1856) ;
 Beat Rüttimann, historien de la médecine né en 1945 ;
 Georg Ignaz Ludwig Rüttimann, ecclésiastique lucernois (1701-1791) ;
 Johann Jakob Rüttimann, homme politique suisse (1813-1876) ;
 Johann Peter Rüttimann, entrepreneur suisse (1867-1935) ;
 Josef Rüttimann, homme politique suisse (1887-1975) ;
 Maria Benedikta Magdalena Rüttimann, religieuse suisse (1764-1834) ; 
 Niki Rüttimann, coureur cycliste suisse né en 1962 ;
 Rudolf Rüttimann, homme politique suisse (1795-1873) ; 
 Rudolf Dominik Rüttimann, ecclésiastique (1767-1843) ;
 Toni Rüttimann, ingénieur civil suisse né en 1967 ;
 Vinzenz Rüttimann, homme politique suisse (1769–1844.

Patronyme suisse